Deltacommissie (1953), een Nederlandse staatscommissie ingesteld na de Watersnoodramp van 1953
Deltacommissie (2007), een Nederlandse staatscommissie ingesteld om advies uit te brengen over de gevolgen van de te verwachten zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust